Main gauche (dolk), een pareerdolk
 Main gauche (muziek), een term die in muzieknotatie gebruikt wordt om de linkerhand aan te duiden